Sui Wenjing, née le  à Harbin est une patineuse artistique chinoise. 

Avec son partenaire Han Cong, elle est championne olympique en 2022 et vice-championne olympique en 2018.

Elle remporte également deux titres aux Championnats du monde, six Championnats des quatre continents, trois titres consécutifs de championne du monde junior entre 2010 et 2012 et deux titres de championne de Chine.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1995
Naissance à Harbin
Patineuse artistique chinoise
Championne du monde de patinage artistique
Championne olympique de patinage artistique
Championne olympique chinoise
Médaillée d'argent olympique chinoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022